Luangwa pode significar:
Luangwa - cidade da Zâmbia.
Rio Luangwa - afluente do rio Zambezi.
Luangwa - gênero de sinápsida cinodonte.

Desambiguação